Appl ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Appl (* 1982), deutscher Bariton
 Ekkehard Appl (* 1960), deutscher Jurist und seit 2002 Richter am Bundesgerichtshof